Лазаревский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России и на Украине:

Россия 
 Лазаревский сельсовет — в Тамбовском районе Амурской области.
 Лазаревский сельсовет — в Тюхтетском районе Красноярского края.

Украина 
 Лазаревский сельский совет — в Брусиловском районе Житомирской области.
 Лазаревский сельский совет — в Монастырисском районе Тернопольской области.